Le Temps des loups est un film franco-italien réalisé par Sergio Gobbi, sorti en 1970 ;
 Le Temps des loups est une série de bande dessinée créée par Christophe Bec.